

Anno 
 492 o 492 a.C.

Codici 
 492 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mickleover, nel Derbyshire, in Inghilterra

Matematica 
 492 – numero